Thomas Mason, imprenditore e tenutario statunitense del XVIII secolo
 Thomas Mason, imprenditore tessile britannico del XIX secolo, fondatore della omonima azienda
 Thomas Boyd Mason, avvocato e attore statunitense
 Thomas Cyril Mason, giocatore di football americano statunitense
 Thomas Lot Mason, calciatore britannico
 Thomas Robert Mason, medico chiropratico, attore e produttore cinematografico statunitense
 Thomas Mason Wilford, politico neozelandese